Hégésias est le nom de plusieurs personnalités de la Grèce antique :

 Hégésias de Salamine, auteur présumé des Retours, l'une des épopées du Cycle troyen ;
 Hégésias de Cyrène, philosophe cyrénaïque du  ;
 Hégésias de Magnésie, historien et rhéteur de la même époque.